Die Nacht gehört uns ist der Titel von drei Kinofilmen: 

 Die Nacht gehört uns (1929), Regie Carl Froelich, mit Hans Albers und Charlotte Ander
 Die Nacht gehört uns (1955), Regie Budd Boetticher, mit Anthony Quinn und Maureen O’Hara
 Die Nacht gehört uns (1967), Regie Roger Boussinot, mit Marie Laforêt und Pierre Brice